

Топонимы 
 Орджоникидзе — населённые пункты в различных областях бывшего Советского Союза
 Орджоникидзевская — название города Сунжа Ингушетии в 1939—2016 годах.
 Орджоникидзевский — посёлок городского типа в Карачаево-Черкесии.
 Орджоникидзевское — село в Хакасии.
 Орджоникидзе — название города Владикавказ Северо-Осетинской АССР в 1931—1944 и 1954—1990 годах.
 Орджоникидзе — название города Енакиево Донецкой области в 1937—1943 годах.
 Орджоникидзе — название города Покров Днепропетровской области до 2016 года.
 Орджоникидзе — название пгт Харагаули в Грузии до 1992 года.
 Орджоникидзеград — название города Бежица (ныне район Брянска) с 1936 по 1943 год.
 Это же название до настоящего времени носит расположенная в нём железнодорожная станция.
 Орджоникидзеабад — название города Вахдат в Таджикистане с 1936 по 1992 годы.
 Серго — название города Стаханов Донецкой области в 1937—1943 годах.
 Серго — село в Харьковской области.
 Сергокала — село в Дагестане.
 Орджоникидзевский район — название ряда административных районов на территории бывшего СССР.
 Орджоникидзевский край — название Ставропольского края в 1937—1943 годах.
 Посёлок имени Орджоникидзе — ныне Большая Филёвская улица в Москве.
 Пик Орджоникидзе — в Мало-Алматинском ущелье хребта Заилийский Алатау, Тянь-Шань
 Пик Орджоникидзе — горная вершина на Памире, расположена на гребне восточного отрога хребта Академии Наук.

Государственные учреждения 
 Государственный университет управления имени Серго Орджоникидзе (Москва), в апреле 2016 года вошёл в состав Московского государственного юридического университета имени Кутафина
 Московский авиационный институт имени Серго Орджоникидзе
 Российский государственный геологоразведочный университет имени Серго Орджоникидзе (Москва), в апреле 2016 года присоединён к Российскому государственном университету нефти и газа
 Сибирский металлургический институт имени С. Орджоникидзе
 Рыбинский авиационный технический институт имени С. Орджоникидзе (1932 год; в 1942 перевезён в Уфу)
 Уфимский государственный авиационный технический университет имени С. Орджоникидзе
 Всесоюзный научно-исследовательский химико-фармацевтический институт имени С. Орджоникидзе
 Бухарский государственный педагогический институт имени С. Орджоникидзе
 Ульяновское высшее военное командное ордена Красной Звезды училище связи имени С. Орджоникидзе (расформировано)
 Ленинградское военно-морское училище связи имени Г. К. Орджоникидзе (1933—1939), переформировано в Ленинградское военно-морское гидрографическое училище имени Г. К. Орджоникидзе (1939—1940), затем расформировано
 Имя Орджоникидзе носил Новочеркасский политехнический институт
 Дворец Культуры имени Г. К. Орджоникидзе в Уфе
 Дома культуры имени Г. К. Орджоникидзе в Нижнем Новгороде и Магнитогорске
 Санаторий имени Г. К. Орджоникидзе в Кисловодске
 Санаторий имени Г. К. Орджоникидзе в Сочи
 Новокузнецкий драматический театр имени С. Орджоникидзе
 Телавский государственный драматический театр имени С. Орджоникидзе
 Федеральное государственное унитарное предприятие «Севастопольский морской завод имени Серго Орджоникидзе»

Воинские части 
 40-я стрелковая дивизия (2-го формирования) — 40-я стрелковая орденов Ленина и Суворова дивизия имени Серго Орджоникидзе

Техника 
 Паровоз СО («Серго Орджоникидзе»)
 Электровоз СО («Серго Орджоникидзе»)
 Минный заградитель «С. Орджоникидзе» Тихоокеанского флота (1923, c 1940 года — «Аргунь»)
 Эскадренный миноносец проекта 45 «Серго Орджоникидзе» (1935, c 1940 года — «Опытный»)
 Лидер эскадренных миноносцев проекта 38бис «Серго Орджоникидзе» (1938, c 1940 года — «Баку»)
 Канонерская лодка «Серго Орджоникидзе» Каспийской военной флотилии (1938)
 Лёгкий крейсер проекта 68 «Орджоникидзе» (заложен в 1940 году, но не достроен)
 Лёгкий крейсер проекта 68бис «Орджоникидзе» (1950)
 Пассажирский теплоход Московского речного пароходства проекта 588 «Серго Орджоникидзе» (1960—1995) — история судна и его гибель

Промышленные объекты 

 Уральский завод тяжёлого машиностроения имени С. Орджоникизде (Уралмаш)
 Душанбинский механический (с 1970 г. арматурный) завод имени Г. К. Орджоникидзе (Таджикская ССР)
 Кутаисский ордена Трудового Красного Знамени автомобильный завод имени С. К. Орджоникидзе (Грузинская ССР) — автомобили КАЗ
 Судостроительный завод № 189 имени Серго Орджоникидзе (г. Ленинград) (ныне ОАО «Балтийский завод»)
 Судостроительный и судоремонтный завод № 201 имени Серго Орджоникидзе (г. Севастополь) (бывшее Лазаревское адмиралтейство, впоследствии — Севастопольский морской завод)
 Потийский судоремонтный-судостроительный заводом имени С. Орджоникидзе (ныне ликвидирован)
 Станкостроительный завод им. Серго Орджоникидзе (Москва)
 Шахта имени Орджоникидзе (ныне ликвидирована), в г. Макеевка, Донецкая область, Украина
 Шахта имени Орджоникидзе (Кривой Рог)
 Старокраматорский машиностроительный завод имени С. Орджоникидзе (Краматорск, Донецкая область, Украина)
 Завод «Укрцинк» имени С. Орджоникидзе (Константиновка, Донецкая область, Украина)
 Подольский машиностроительный завод имени Орджоникидзе, ныне ОАО «ЗиО» (ЗиО означает Завод имени Орджоникидзе)
 Металлургический завод имени Орджоникидзе в Кольчугино (Кольчугцветмет)
 Мариупольский металлургический комбинат «Азовсталь» имени С. Орджоникидзе
 Металлургический завод имени Орджоникидзе Запорожсталь
 Завод имени Орджоникидзе, в Горьком
 Завод имени Орджоникидзе, в Сарапуле
 Завод имени Орджоникидзе, в Саратове
 Завод имени Серго (ПОЗиС) в Зеленодольске
Хабаровский нефтеперерабатывающий завод имени С. Орджоникидзе (ХНПЗ)
Харьковский тракторный завод имени С. Орджоникидзе ХТЗ
 Производственное объединение вычислительной техники имени Серго Орджоникидзе в Минске (Белоруссия)
 Имя Серго Орджоникидзе носил Камыш-Бурунский железорудный комбинат
 Производственное объединение «Завод имени Серго Орджоникидзе» (ПО «ЗиО») в Челябинске, в составе ОАО «ФНПЦ „Станкомаш“»

Объекты городской инфраструктуры 
 Улицы Орджоникидзе в нескольких десятках городов СССР;
 Площади Орджоникидзе в Могилёве (Белоруссия), Саратове и Якутске;
 Проспект Орджоникидзе в Екатеринбурге;
 Стадион имени Серго Орджоникидзе в Грозном;
 Дворец культуры имени Серго Орджоникидзе в городе Уфе.

В филателии

Примечания 

Серго Орджоникидзе